

Geografia 
 Eremo di Piaggia – eremo e osservatorio astronomico della Croazia
 Piaggia – frazione del comune italiano di Briga Alta, in Piemonte
 Piaggia – frazione del comune italiano di Sellano, in Umbria

Persone 
 Carlo Piaggia (1827-1882) – esploratore italiano

Pagine correlate 
 Piaggio (disambigua)